Wollin kan syfta på:

Platser i Polen 
 Wollin – det tyska och svenska namnet på en ö i Pommern i nordvästra Polen vid Östersjön, se Wolin.
 Wollin – det historiska tyska och svenska namnet på staden Wolin på ön med samma namn, se Wolin (stad).
 Wollin – det historiska tyska namnet för byn Wolinia i Västpommerns vojvodskap, Polen.

Platser i Tyskland 
 Wollin, Fläming – en ort och kommun i Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland
 Wollin, Penkun – en stadsdel i staden Penkun i Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Wollin, Randowtal – en plats i kommunen Randowtal i Landkreis Uckermark, Brandenburg, Tyskland.
 Wollin, Altenkirchen – en ort i kommunen Altenkirchen (Rügen) i Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland.

Byggnader 
 Wollins kloster – ett cisterciensernunnekloster som mellan 1200-talet och 1500-talet fanns i staden Wolin (Wollin) i Pommern.

Personer 
Wollin är ett svenskt efternamn, som bland annat burits av:
 Anders Wollin (född 1973), konstnär.
 Christian Wollin (1731–1798), läkare och professor i medicin.
 Claës Ivar Wollin (1918–1999), diplomat.
 Lars Wollin (född 1942), språkvetare.
 Liv Wollin-Forsell (född 1945), golfspelare.
 Malin Wollin (född 1978), journalist.
 Nils G. Wollin (1892–1964), konsthistoriker. 
 Ragnar Wollin (1878–1936), grundade 1903 livsmedelsföretaget Önos.